Der Mann, der zweimal lebte ist Titel folgender Werke:

 Der Mann, der zweimal lebte, Film von John Frankenheimer von 1966, Originaltitel: Seconds
 Der Mann, der zweimal lebte, deutscher Titel des Romans The Reincarnation of Peter Proud von Max Ehrlich
 Der Mann, der zweimal lebte, Kriminalroman von Anton Maly von 1952